Медлов може бити:

 Медлов (Брно-околина), варошица у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Медлов (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република